Чикава () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Чикава, Александр Хитуевич (1882—1924) — грузинский педагог, политик и общественный деятель, член Учредительного собрания Грузии.
 Чикава, Варлам Михайлович (1906— ?) — заведующий районным отделом сельского хозяйства Зугдидского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Чикава, Лео Леонтьевич (1928—2015) — грузинский и советский учёный-экономист, член-корреспондент НАН Грузии, д.э.н., профессор.